О́да «К ра́дости» () — ода, написанная в 1785 году Фридрихом Шиллером. Напечатана в 1786 году в лейпцигском журнале «Талия». Ода была переработана в 1793 году и впоследствии не раз перелагалась на музыку разными композиторами.

Наиболее известна музыка, сочинённая к этой оде в 1823 году Бетховеном и вошедшая в состав знаменитой 9-й симфонии.

В 1972 году она была принята в качестве официального гимна Совета Европы, а с 1985 года — Европейских сообществ (Европейского союза с 1993 года).

В 1974 году на основе этой мелодии принят государственный гимн Южной Родезии «Звучите громче, голоса Родезии». Существуют также другие менее известные музыкальные произведения на стихи Шиллера:

 1815 — песня Франца Шуберта,
 1865 — кантата П. И. Чайковского, русский текст составлен по переводам К. Аксакова, В. Бенедиктова и М. Дмитриева,
 1882 — кантата Пьетро Масканьи, итальянский перевод А. Маффеи.
 2020 — композиция «Солнце из небытия» рок-группы «Оргия праведников», русский перевод фрагмента текста сделан вокалистом группы С.А. Калугиным.

Аранжировка версии, используемой в качестве гимна Евросоюза, была сделана Гербертом фон Караяном.

Текст оды «К радости»

Примечания 

Произведения Людвига ван Бетховена
Песни по алфавиту
Произведения Фридриха Шиллера
Оды
Немецкая поэзия
Масонская музыка
Музыкальные произведения 1824 года